INPP5A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 412 амінокислот, а молекулярна маса — 47 820.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки